Бе́ла I (Бела Зубр; , ; 1016—11 сентября 1063) — венгерский король в 1060—1063 годах, известный подавлением последней попытки населения Венгрии возвратиться к идолопоклонству.

Происходил из младшей ветви династии Арпадов. Третий сын Вазула и младший брат короля Андраша I. Имя при крещении — Адальберт . Бела покинул Венгрию вместе с братьями, Левенте и Андрашем после казни своего отца в 1031 году. Поселился в Польше и женился на Риксе, дочери короля Мешко II.

Вернулся на родину по приглашению Андраша I, который в то время уже был коронован королём Венгрии. Андраш I дал ему в управление так называемый ducatus («герцогство») — около одной трети королевства. Отношения двух братьев стали напряжёнными, когда Андраш I короновал своего сына Шоломона и вынудил Белу публично признать право Шоломона на престол в 1057 или 1058 годах. Бела, опираясь на помощь польских родственников, восстал против своего брата и сверг его в 1060 году. Ввёл денежную реформу и подавил последнее восстание, направленное на восстановление язычества в Венгрии. Погиб в результате несчастного случая, когда под ним в буквальном смысле рухнул трон.

Биография

Детство (до 1031) 

В большинстве венгерских хроник, в том числе «» (Gesta Hunnorum et Hungarorum) Симона Кезы и в «Лицевом летописном своде» (Illuminated Chronicle), написано, что отцом Белы был Ласло Лысый, двоюродный брат Иштвана I, первого короля Венгрии. Однако многие из тех же источников добавляют, что на самом деле Бела и его два брата были сыновьями брата Ласло Вазула. Летописи также приводят слухи, что три брата были незаконными сыновьями их Ласло от «девушки из клана Татонь». Современные историки единодушно пишут, что три брата были сыновьями Вазула и его наложницы.

Бела родился в 1016 году, хотя некоторые историки оспаривают эту дату и предполагают, что дата его рождения находится в промежутке между 1015 и 1020. Также не до конца установлено, был ли он средним или младшим братом. Относительно его имени, польский историк Свобода, а также современные венгерские ученые Дьюла Кристо и Ференц Макк  предполагают, что оно, "наиболее вероятно, происходит от тюркского прилагательного bujla («благородный»). Однако это имя могло быть заимствовано и у славян («белый» — bjelij) или из Библии.

 В изгнании (1031 — около 1048) 
Единственный сын и наследник короля Иштвана I Эмерик умер 2 сентября 1031 года. Таким образом, главным претендентом на трон стал Вазул. Однако король подозревал, что Вазул склонен к язычеству и решил сделать преемником своего племянника Петра Орсеоло. Для укрепления его позиций Иштван I приказал ослепить Вазула. Бела и два его брата бежали из страны.

Первоначально они поселились в Богемии, но там они оказались «в нужде и бедности» . Тогда они переехали в Польшу, где «получили теплый прием» от короля Мешко II. Согласно венгерским хроникам, Бела принял участие в польском походе против язычников Померании и победил в поединке их вождя. Лицевой летописный свод рассказывает, что польский монарх «отметил смелость и силу князя Белы и даровал ему право на всю Поморскую дань». Король даже выдал за него свою дочь Риксу (по другим данным — Аделаиду) и даровал ему в качестве приданого «хорошие земли» . Макк указывает, Бела был крещен только перед женитьбой и получил христианское имя Адальберт.

Король Мешко II умер в 1034 году. Его сын и наследник, Казимир был вынужден покинуть Польшу. В стране начался период анархии, продолжавшийся до 1039 года, когда Казимир вернулся в королевство. Согласно Кристо и Макку, Бела в этот период жил в Польше. Он даже, возможно, управлял страной от имени своего отсутствующего шурина. Однако польский историк Мантойфель пишет, что Бела и его братья вернулись в Польшу вместе с Казимиром после 1039 года. Бесспорно то, что Левенте и Андраш покинули Польшу примерно в 1038 году, поскольку, в соответствии с Лицевым летописным сводом, не хотели «жить жизнью прихлебателей при дворе, рассматриваемых только как братья Белы».

 Герцог Венгрии (около 1048—1060) 
Покинув Польшу, Андраш и Левенте поселились в Киеве. Они вернулись в Венгрию в 1046 году в разгар языческого восстания Ваты, направленного против короля Петра Орсеоло. Король был свергнут, а Андраш провозглашён королём. Левенте умер в том же году, и Андраш, бывший ещё бездетным, решил пригласить Белу в Венгрию. После настоятельных просьб в 1048 году Бела вернулся.

Бела получил от брата ducatus — одну треть королевства и титул герцога. Герцогство Белы охватывало земли на востоке и севере страны, включая автономное Нитранское княжество в южной Словакии и исторический комитат Бихар. Он пользовался широким спектром прерогатив, в том числе имел право чеканить свою монету. На сторонах его дукатов имелись надписи BELA DUX («герцог Бела»). Согласно Штайнхюбелю, частокол и земляные валы крепости Нитра были возведены в правление Белы.

Два брата тесно сотрудничали в последующие годы. Согласно Лицевому летописному своду, они вместе разработали военную стратегию против немцев, которые вторгались в королевство в начале 1050-х годов. Ференц Макк пишет, что прозвище «Зубр» Бела получил именно в период борьбы с немцами. Летописец подчеркивает, что Андраш и Бела «жили в великом спокойствии и мире», даже после рождения у короля в 1053 году сына Шоломона. Бела был одним из участников торжество по случаю начала строительства аббатства Тихань в 1055 году.

Отношения между братьями испортились после того, как в 1057 или 1058 году король Андраш, вопреки первоначальным обещаниям, провозгласил своим наследником Шоломона. Этот шаг был следствием переговоров с Священной Римской империей — немцы не соглашались на брак между Шоломоном и Юдит — сестрой молодого немецкого монарха Генриха IV, — если Шоломон не станет преемником Андраша. Поэтому Андраш был полон решимости обеспечить престол для своего сына. Он пригласил Белу в своё поместье, где предложил ему сделать выбор между короной и мечом (символами королевской и герцогской власти соответственно). Однако он также распорядился, чтобы Бела был убит, если выберет корону. Получив информацию о планах своего брата от одного из своих сторонников при дворе, Бела выбрал меч, но сразу после встречи отправился в Польшу к своему шурину Болеславу II Смелому.

Бела вернулся в Венгрию осенью 1060 года во главе польского войска. Примерно в то же время в помощь Андрашу прибыли немецкие подкрепления. Последовавшая за этим гражданская война закончилась победой Белы, который разгромил своего брата в двух сражениях на реке Тисе и при Визельбурге. Андраш был тяжело ранен и вскоре умер. Его сторонники увезли Шоломона к немцам.

 Король Венгрии (1060—1063) 

Бела был коронован в Секешфехерваре 6 декабря 1060 года. Он приказал, чтобы «жены и сыновья, все имущество всех тех, кто последовал за его племянником в Германию» были защищены и сохранены в целости и сохранности, что позволило многим из сторонников Шоломона примириться с властью Белы и вернуться в Венгрию. Он реформировал финансы и начал чеканку «больших монет из чистого серебра». В целях стабилизации новой монеты Бела повысил цены и ликвидировал чёрный рынок. Он также распорядился, чтобы еженедельные ярмарки проводились по субботам, а не по воскресеньям. Историк Нора Беренд пишет, что последняя мера была направлена на поддержку местных торговцев и ограничение деятельности евреев, поскольку им религия запрещает работать по субботам.

Бела решил обсудить свои преобразования с представителями свободных слоев населения и «отправил глашатаев по всей Венгрии, чтобы призвать двух старейшин с правом слова от каждой деревни на королевский совет». Тем самым он положил начало парламентскому представительству в Венгрии.

Вскоре после восшествия Белы на престол недовольные христианизацией венгры, преимущественно представители наиболее угнетённых слоёв населения, обратились к новому королю в его резиденции в Секешфехерваре, с требованиями изгнания католических священников и реставрации язычества. После трёх дней «размышлений» Бела I разогнал собравшийся выслушать решение короля народ при помощи вызванных из соседних замков гарнизонов.

Бела попытался заключить мирный договор со Священной Римской империей. Для этого, вскоре после своей коронации, он отпустил всех немецких командиров, помогавших его брату во время гражданской война. Однако советники молодого немецкого монарха отказались принять предложение Белы о мире. Летом 1063 года альянс немецких князей решил начать военную экспедицию против Венгрии, чтобы восстановить молодого Шоломона на престоле. Бела планировал отречься от престола в пользу своего племянника, если тот оставит ему во владение его бывший ducatus , но вскоре был серьезно ранен в результате несчастного случая — в его королевском имении Дёмёш под ним рухнул трон. Короля, уже «полумертвого», доставили к западным границам королевства, где он умер близ ручья Киниша 11 сентября 1063 года. Бела был похоронен в бенедиктинском аббатстве Сексард, построенном по его приказу в 1061 году. После смерти Белы три его сына — Геза, Ласло и Ламберт — нашли убежище в Польше, а Шоломон взошел на престол.

 Семья 
Бела женился примерно в 1033 году на дочери короля Мешко II и королевы Рыксы. Согласно Макку, её имя было либо Рикса, либо Аделаида. Их старшие сыновья, Геза и Ласло, будущие короли Венгрии, родились в Польше в 1040-х годах. Третий сын Белы, Ламберт, родился уже после его возвращения в Венгрию.

Следующим ребёнком в семье Белы была дочь по имени София, выданная за маркграфа Крайны Ульрика, а затем — за герцога Саксонии Магнуса. Её младшая сестра, Эуфимия, стала женой герцога Оттона I Оломоуцского[54][54][54][54][./Бела_I#cite_note-_3732410bb3f0f710-54 [54]]. Следующая дочь, Илона (Елена), стала женой короля Звонимира Хорватского. Ещё одна, неназванная, дочь Белы была выдана за венгерского дворянина Ламберта из клана Хонт-Пажмани. По данным историка Мартина Димника, Бела также был отцом дочери по имени Ланка — жены князя Ростислава Тмутараканского.*Хазарская, печенежская или булгарская княжна.**Дьерффи пишет, что она могла принадлежать к династии Комитопули.***Принадлежность Ланки к семье Белы оспаривается. ДНК 
Судя по результатам палео-днк тестирования останков его сына Ласло I, у Белы I была Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1b2a2a-Z2123>R1a-SUR51.

 Примечания 

 Литература 

 Simon of Kéza: The Deeds of the Hungarians (1999). CEU Press. ISBN 963-9116-31-9.
 The Hungarian Illuminated Chronicle:'' Chronica de Gestis Hungarorum (1970). Corvina, Taplinger Publishing. ISBN 0-8008-4015-1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Короли Венгрии
Правители Европы XI века
Арпады
Жертвы несчастного случая